Bonini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Bonini (* 1954), italienischer Volleyballspieler
 Carlo Bonini (* 1967), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Ezio Bonini (1923–1988), italienischer Grafikdesigner und Plakatgestalter 
 Giovanni Bonini (* 1986), san-marinesischer Fußballspieler
 Letizia Bonini (1902–1974), italienische Schauspielerin
 Marcello Bonini-Olas (1917–2007), italienischer Schauspieler
 Mario-Giuseppe Bonini (1897–??), italienischer Mittelstreckenläufer
 Massimo Bonini (* 1959), san-marinesischer Fußballspieler
 Nancy Bonini (* 1959), US-amerikanische Biologin
 Oscar Bonini (* 1959), argentinischer Ruderer
 Roberto Bonini (1934–2005), italienischer Rechtshistoriker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Bonini-Paradox